Fastos ou Fasti — antigas listas cronológicas romanas que deram origem aos calendários
 Fastos (Ovídio) — calendário romano poético de Ovídio
 Fastos Capitolinos ou Fasti Capitolini Consulares et Triumphales — documento escrito no Arco de Augusto, no Fórum Romano, enumerando os cônsules (Fasti Consulares) e os que foram honrados com triunfos (Fasti Triumphales)
 Fasti Siculi ou Chronicon Paschale — crônica bizantina, também conhecida como Chronicon Paschale (e outros nomes)

Desambiguação